НА или на — многозначное слово или аббревиатура:
 На, на — предлог в русском языке.

Аббревиатура 
 На. — книга пророка Наума.
 НА — ряд организаций под названием Национальный альянс.
 НА — испанская партия Народный альянс.
 НА — национальная ассамблея.
 НА — нитрамин.
 НА — новый [латинизированный] алфавит.
 НА — норадреналин.
 н. а. — народный артист.

Другое 
 На — символ японской азбуки кана.

См. также 
 Страна На — древнеяпонское государственное образование.